Niemcy:
 Darmstadt-Arheilgen – dzielnica Darmstadt
 Darmstadt-Arheilgen – stacja kolejowa w Darmstadt